Марисол Никълс () е американска актриса. Тя е най-известна с ролите си в телевизионните сериали „24“ и „Портата“, както и с ролята си на Хърмаяни Лодж в сериала „Ривърдейл“.

Биография

Филмография

Кино

Външни препратки 
 Официален сайт
 

Американски актриси
Родени в Чикаго